El término atrapamoscas remoloncito puede referirse a:

 El nombre común en Venezuela de las especies de ave Knipolegus poecilocercus o Knipolegus poecilurus.